Сен-Флора́н-де-Буа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 75 км на південь від Нанта, 12 км на південний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Флоран-де-Буа і Шає-су-лез-Ормо було об'єднано в новий муніципалітет Рив-де-л'Іон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 989 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2492,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Флоран-де-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея